Кордюково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кордюково — село в Верхотурском районе Свердловской области.
 Кордюково — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.